Gangou bezeichnet:

 Gangou (Jingning) (甘沟镇), Großgemeinde im Kreis Jingning in der chinesischen Provinz Gansu
 Gangou (Minhe) (甘沟乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Minhe in der chinesischen Provinz Qinghai
 Gangou (Qinglong) (干沟乡), Gemeinde im Autonomen Kreis Qinglong in der chinesischen Provinz Hebei
 Gangou (Ürümqi) (甘沟乡), Gemeinde im Kreis Ürümqi im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China